Příjmení Mánek nosí více významných osobností:

 Jaroslav Mánek (1899–1947) – český učitel
 Jindřich Mánek (1912–1977) – český teolog, duchovní Církve československé husitské, biblista-novozákoník, překladatel, profesor a děkan Husovy československé bohoslovecké fakulty v Praze
 Jiří Mánek (* 1972) – český přírodovědec